Narmontas ist der Familienname folgender Personen:

Jonas Narmontas (* 1960), sowjetischer Ruderer
Matas Narmontas (* 1991), litauischer Schachspieler
Marius Narmontas, litauischer Politiker, Vizeminister für Umwelt